Communist Party of Great Britain (1920) 
Communist Party of Great Britain (PCC), afsplitsing in 1977
Communist Party of Great Britain (marxistisch-leninistisch) (2004–)